Węgierska Extraliga siatkarzy (2009/2010) – rozgrywki o mistrzostwo Węgier. Zainaugurowane zostały 19 września 2009 roku i trwały do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 14 zespołów rozegra mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż.

W sezonie 2009/2010 w Pucharze Challenge Węgry reprezentować będzie Kometa Kaposvar.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza (alapszakasz)

Extraliga

Tabela wyników

Tabela alapszakasz 

 Klubowi Kalo-Méh KSE odjęto 2 punkty.
 Klubowi MAFC-BME-Mapei odjęto 2 punkty.
 Klubowi HPQ Szeged odjęto 2 punkty.

NB I

Tabela wyników

Tabela alapszakasz

Druga faza (keresztjáték)

Mecze o miejsca 1-4

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela keresztjáték

Mecze o miejsca 5-9

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela keresztjáték

Mecze o miejsca 10-14

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela keresztjáték 

 Klubowi Sümegi RE odjęto 1 punkt.

Trzecia faza (rájátszás)

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Węgrzech
2009 na Węgrzech
2010 na Węgrzech